Enrico Costa (1841-1909), scrittore italiano
 Enrico Costa (1969), politico italiano
 Enrico Costa (1971), bobbista italiano
 Enrico Costa (1944), fisico italiano
 Enrico Costa (Enrico C. fino al 1997), nave della compagnia Costa Crociere in servizio dal 1965 al 1994.